Bouchor är ett franskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Joseph-Félix Bouchor (1853–1937), fransk konstnär
 Maurice Bouchor (1855–1929), fransk poet

Franska efternamn